«Just Push Play» — тринадцятий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 9 березня 2001 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Бонус-трек (міжнародна версія)

Бонус-трек (японська версія)

Диск 2 (японське обмежене видання)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми